

Geografia 
 Noto (Itália) — comuna da Itália
 Província de Noto — antiga província do Japão

Outros 
 Noto (vento) — na mitologia grega, personificação do vento sul
 Noto (tipografia) — família tipográfica
 Noto (epíteto) — epíteto pejorativo

Desambiguações de topônimos